Михаил Николаевич Волгарёв (, —, ) — российский учёный-нутрициолог, патологоанатом, , профессор, , заслуженный деятель науки РФ (2000).

Биография 
Окончил в 1954 году лечебный факультет 1-го ММИ, в 1957 году аспирантуру 1-го ММИ.

В 1957—2002 годах работал в Институте питания АМН, директор института в 1983—2000 годах.

Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Научные труды 
 Химический состав пищевых продуктов. Справочник. 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1987 (в соавт.)
 Пропаганда рационального питания. — М., 1988
 Питание и здоровье в бедных семьях. — М., 2002 (в соавт.)

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014

Патологоанатомы России
Диетологи
Выпускники 1-го МГМУ
Заслуженные деятели науки Российской Федерации
Похороненные на Востряковском кладбище